Lago di Dagze (o Dagze Co) – lago della Regione Autonoma del Tibet in Cina
Contea di Dagzê – contea della Regione Autonoma del Tibet in Cina
Dagze – villaggio della contea di Nyingchi